Seth může znamenat:

 Seth – jiné jméno egyptského boha Sutech
 Seth (hudební skupina) – francouzská blackmetalová kapela
 Seth (Hvězdná brána) – epizoda sci-fi seriálu Hvězdná brána
 Seth (jméno)